Makropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Makropoulos (* 1953), Schachfunktionär und -meister
 Michael Makropoulos (* 1955), Sozialwissenschaftler 

Siehe auch:
 Die Sache Makropulos, tschechische Oper